Губбе́т-ез-Зейт — бухта, розташована в північній частині Червоного моря. Розташована в межах Єгипту. На північному березі знаходяться вантажні пристані.

Затоки Червоного моря
Затоки Єгипту